Wimbledon 2010 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 21 czerwca – 5 lipca na trawiastych kortach londyńskiego All England Tennis Club. Obrońcami tytułów byli Amerykanka Serena Williams i Szwajcar Roger Federer. W grze podwójnej tytułów bronili Amerykanki Serena Williams-Venus Williams oraz para kanadyjsko-serbska Daniel Nestor-Nenad Zimonjić.

Podczas turnieju w pojedynku I rundy pomiędzy Nicolasem Mahutem z Johnem Isnerem odbył się najdłuższy mecz historii tenisa. Pięciosetowe spotkanie trwało 11 godz. i 5 min., a ostatni set zakończył się 70:68 dla Isnera.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Turniej legend seniorów

Rezygnacje 
  Jelena Diemientjewa
  Dinara Safina
  María José Martínez Sánchez
  Juan Martín del Potro
  Fernando González
  Ernests Gulbis
  Juan Mónaco
  Tommy Haas
  Ivo Karlović
  Radek Štěpánek

Obrońcy tytułów

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 

Wimbledon 2010
2010 w Anglii